Cyborg (z ang. cybernetic organism) – połączenie człowieka i maszyny.
 Cyborg – fikcyjna postać (superbohater) z komiksów DC Comics.
 Cyborg – film fantastycznonaukowy z Jean-Claude Van Damme w roli głównej.
 Vam cyborg – hiszpański duet muzyczny

Zobacz też 
 Cyborgi